Не было печали может означать:
 «Не было печали» — советский художественный фильм режиссёра Юсупа Даниялова 1982 года.
 «Не было печали» — детективный роман норвежского писателя Ю Несбё 2002 года.